Stout bezeichnet:

 Stout, hopfenbitteres Bier
 USS Stout (DDG-55), US-amerikanischer Zerstörer
 Stout Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Stout (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 Stout Scarab, Pkw-Modell

Personen:
 Archie Stout (1886–1973), US-amerikanischer Kameramann
 Arlow Stout (1876–1957), US-amerikanischer Botaniker
 Arthur Purdy Stout (1885–1967), US-amerikanischer Chirurg und Pathologe
 Byron G. Stout (1829–1896), US-amerikanischer Politiker
 George Frederick Stout (1860–1944), britischer Philosoph
 George Stout (1897–1978), US-amerikanischer Museumsdirektor und Offizier
 Gordon Stout (* 1952), US-amerikanischer Schlagwerker und Komponist
 Jacob Stout (1764–1857), US-amerikanischer Politiker
 James Stout (* 1984), bermudischer Squashspieler
 Jean Stout (1933–2012), französischer Sänger 
 Juanita Kidd Stout (1919–1998), US-amerikanische Richterin
 Kristie Lu Stout (* 1974), US-amerikanische Journalistin
 Lansing Stout (1828–1871), US-amerikanischer Politiker
 Libby Stout (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin
 Randall Stout (1958–2014), US-amerikanischer Architekt und Hochschullehrer
 Matthew Stout, irischer Vorgeschichtsforscher
 Rex Stout (1886–1975), US-amerikanischer Schriftsteller
 Robert Stout (1844–1930), neuseeländischer Politiker
 Selatie Edgar Stout (1871–1969), US-amerikanischer Altphilologe
 Tom Stout (1879–1965), US-amerikanischer Politiker
 William Stout, (* 1949), US-amerikanischer Illustrator
 William Bushnell Stout (1880–1956), US-amerikanischer Automobil- und Flugzeugdesigner und Manager

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stout (Iowa)
 Stout (Kalifornien)
 Stout (Mississippi)
 Stout (Ohio)
 Stout (Tennessee)
 Stout (Texas)

Siehe auch:
 Stoute
 Staut
 Staud

fi:Ale#Stout